Leisching ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Leisching (1858–1938), österreichischer Kunsthistoriker
 Friederike Leisching (1767–1846), deutsche Malerin
 Julius Leisching (1865–1933), österreichischer Architekt
 Karl Gottlob Leisching (1725–1806), deutscher Superintendent
 Leonard Leisching (1934–2018), südafrikanischer Boxer 
 Marianne Leisching (1896–1971), österreichische Kunsthandwerkerin, Textilkünstlerin und Emailkünstlerin
 Peter Leisching (1933–1999), österreichischer Jurist, Historiker, Theologe